Ora steht für:
 Ora (Automarke), Marke des chinesischen Automobilherstellers Great Wall
 Ora (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Ora (Mythologie), albanische weibliche volksmythologische Figur
 Ora serrata, Begriff in der Anatomie
 Ora (Währung), Währung von Orania
 Ora (Wind), lokaler Tageswind am Gardasee und im Gebirgstal der Etsch
 Ora (Rebsorte), eine Rebsorte

Geographie:
 Ora, italienischer Name des Ortes Auer (Südtirol)
 Ora (Israel), Moschaw in Israel
 Ora (Zypern), Dorf im Bezirk Larnaka auf Zypern
 Ora (Nil), Fluss im nordwestlichen Uganda

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ora (Indiana)
 Ora (Kalifornien)
 Ora (Mississippi)
 Ora (North Carolina)
 Ora (South Carolina)

Antiken Geographie:
 Ora (Indien), Stadt in Indien, heute Ausgrabungsort Udegram, 8 km von Saidu Sharif in Pakistan
 Ora (Karmanien), Stadt in Karmanien (Ptol. 6.8.14) im heutigen Iran

Ora ist der Familienname folgender Personen:
 Rita Ora (* 1990), kosovo-albanisch-britische Sängerin

Ōra steht für:
 Ōra (Gunma), Stadt in der japanischen Präfektur Gunma
 Ōra-gun (Gunma), Landkreis in der japanischen Präfektur Gunma

ora steht für:
 ora Kinderhilfe, Schweizer Hilfsorganisation
 Oroha (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Salomonen

.ora steht für:
 .ora, Standarddateierweiterung des OpenRaster-Formats

ORA steht für:
 Oberreichsanwalt
 Instrument der deutschen Raumplanung, siehe Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen (ORA)
 Organisation de la Résistance Armée, ein Zusammenschluss paramilitärischer Organisationen in Niger

Siehe auch:
 Ora et labora
 Hora
 Ohra

Abkürzung